Электроника МС 1502 — советский персональный компьютер на процессоре КМ1810ВМ88, аналог IBM PC XT на базе процессора Intel 8088. Конструктивно представлял собой моноблок с клавиатурой, встроенным блоком питания, видеоконтроллером, контроллером магнитофона и контроллерами портов ИРПР-М и ИРПС. Выпускалась также модификация со встроенным контроллером дисковода во внутреннем отсеке корпуса, на отдельной плате. Имел два слота расширения для подключения внешних устройств. Внешний вид и внутренняя компоновка корпуса были унаследованы от компьютера Электроника МС 0511.
Компьютер интересен тем, что основная логика материнской платы была реализована на пяти БМК (КР1545ХМ10009, КР1545ХМ10012, КР1545ХМ10015, КР1545ХМ10031, КР1545ХМ10042), что позволило значительно упростить и удешевить конструкцию. По сути, данный компьютер можно считать собранным на специализированном чипсете, подобно современным персональным компьютерам.

Технические характеристики 
 Центральный процессор: КМ1810ВМ88 на тактовой частоте 5,33 МГц
 Разрядность процессора: 16 бит
 Разрядность шины данных: 8 бит
 Память: ОЗУ — 128 КБ, в том числе видео-ОЗУ; ПЗУ с прошитой в нём программой «монитор»
 Видеоконтроллер: CGA, 32 КБ
 Частота кадровой синхронизации: 50 Гц
 Скорость ввода-вывода информации на магнитную ленту: 1200 бод
 Скорость обмена по каналу последовательного интерфейса: 9600 бод
 Диапазон генерации частот в канале формирования звукового сигнала: 50-16000 Гц
 Количество разъёмов канала расширения: 2
 Время готовности к работе после включения питания: не более 2 мин.
 Потребляемая мощность: 30 Вт
 Модуль расширения ОЗУ: 512 КБ

Интерфейсы 
 Параллельный интерфейс: ИРПР-М
 Последовательный интерфейс: ИРПС «токовая петля»
 Контроллер дисковода на 5¼ дюйма (реализован на БИС КР1818ВГ93), поддерживает работу с дисководами с характеристиками:
 количество дорожек на поверхности диска: 80
 количество рабочих поверхностей диска: 2
 число каналов сопряжения с НГМД: 1
 число адресуемых приводов НГМД: 2
 скорость обмена, Кбит/с: 250

Программное обеспечение 

Компьютер имел высокую программную совместимость с семейством компьютеров IBM на процессоре i8088. При подключении дисковода, пользователю открывался широчайший выбор программного обеспечения для i8088, ограничения были только в оперативной памяти - 640 КБ и в поддержке CGA.

Большая часть оригинального программного обеспечения для МС-1502 входила в базовый вариант, с поддержкой кассетного интерфейса. Пользователю предлагались две записанные кассеты: первая из них содержала оригинальные игровые программы для обучения детей арифметике, английскому языку, развития логического мышления, а также довольно интересные логические игры (ряд которых не имеют аналогов); вторая кассета содержала простую табличную базу данных, текстовый редактор, и обучение набора на клавиатуре слепым методом.

С помощью модуля расширения, пользователь мог подключить интерпретатор Basic - Бейсик-К, который был аналогичен Microsoft BasicA.

Как и на большинстве советских машин с поддержкой кассетного интерфейса, основной управляющей программой, являлся "Монитор". Который позволял считывать и сохранять данные в машинных кодах, работать с памятью компьютера, и запускать отдельными командами интерпретатор Бейсик-К, либо дисковод - с загрузкой дисковой операционной системой.

Для пользователей с дисководом, предлагалась собственная операционная система OTS (One Track System), которая могла работать с ОЗУ от 128 Кб, дополнительно в неё входили программы для переноса данных с кассет на диск.

Эмуляция 
Эмулятор MAME имеет драйвер mc1502.

Ссылки 
 Документация, программное обеспечение, игры

Литература 
 Радио, 12/1992 и 01/1993

Появились в 1991 году в СССР